
Termin -{R21}- ima više značenja.

 R-oznake, R21: Štetno u kontaktu sa kožom
 Renault 21, familija automobila